Rutledge kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Rutledge (Alabama)
Rutledge (Georgia)
Rutledge (Minnesota)
Rutledge (Missouri)
Rutledge (Pennsylvania)
Rutledge (Tennessee)